

Sigle
 RGI – Railway Gazette International

Codici 
 RGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rangiroa Island (Polinesia Francese)